аль-Язиджи () — арабская фамилия
  (1838—1924) — одна из первых арабских писательниц, автор сборника стихов «Хадикат аль-вард» («Сад роз»)
 Насиф аль-Язиджи (1800—1871) — писатель арабского Нахда, отец Ибрахима аль-Язиджи
 Ибрахим аль-Язиджи (1847—1906) — филолог, каллиграф и поэт, сын Насифа аль-Язиджи
 Иоанн (Язиджи) (род. 1951) — Патриарх Антиохийский и всего Востока
 Рами аль-Язиджи (в монашестве Павел; род. 1959) — епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Алеппский и Искандеронский.
  (1858—1889) — поэт, драматург, автор трагедии «Мужество и верность»